Roxy DeVille (nascida em 8 de novembro de 1982) é uma ex-atriz pornográfica norte-americana. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2005, aos 23 anos de idade.

Prêmios e indicações

Ligações externas 

 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência italiana
Naturais de Indiana